Kasuo e Fujiwara foi uma dupla sertaneja brasileira.

Discografia
 1987: Saudade Do Japão ( ou  em japonês)
 1989: Menina Do Portão

Ver também
Irmãos Kurimori

Ligações externas
Saudade Do Japão

Duplas sertanejas
Brasileiros de ascendência japonesa